Erdbuch steht für:

 Buch von der Erde, altägyptisches Unterweltsbuch
 Urbar (Verzeichnis), mittelalterliches Grundbesitzrechte-Verzeichnis
 Waldemar-Erdbuch, Steuererfassungsbuch des dänischen Königs Waldemar II. von 1231